A Copa Asiática é o campeonato de seleções nacionais de futebol organizado pela Confederação Asiática de Futebol (AFC), no qual participam os países membros da mesma.

Desde 1956, a Copa tem sido realizada a cada 4 anos. O penúltimo torneio ocorreu em 2007 em quatro sedes do Sudeste Asiático: Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã, tendo como campeã a Seleção Iraquiana de Futebol. Em 2011 a copa ocorreu no Catar.

Títulos

Ver também 
Copa das Confederações
Campeonato Sub-19 da AFC
Campeonato Sub-16 da AFC
Copa Desafio da AFC
Copa Desafio da AFC/OFC
Copa Afro-Asiática de Nações

Ligações externas

 Arquivo RSSSF

Campetições de futebol entre seleções
Confederação Asiática de Futebol

es:Copa Asiática